Amerikai Egyesült Államok
Yamacraw (Észak-Karolina)
Yamacraw (Kentucky)